Loo steht für:

 Loo (Bezirk), ein historischer Bezirk von Sotschi, Russland
 Loo (Estland), Dorf in der Gemeinde Jõelähtme
 Loo (Fluss), Estland
 Loo(diele), eine Dreschdiele, siehe Geesthardenhaus #Wirtschaftsbereich

Loo ist der Familienname folgender Personen:
 Alexa Loo (* 1972), kanadische Snowboarderin
 Ellen Joyce Loo (1986–2018), kanadisch-chinesische Rockmusikerin
 Katrin Loo (* 1991), estnische Fußballspielerin
 Richard Loo (1903–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Tessa de Loo (eigentlich Johanna Tineke Duyvené de Wit; * 1946), niederländische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Het Loo
 Lho
 Llo
 Lo
 Loh
 Looh
 Van de Loo
 Van Loo